Força da Paz é uma banda brasileira de reggae, formada em Cotia (SP), no ano de 2007.

História

Início
Na primeira década dos anos 2000 o reggae se tornava cada vez mais popular no Brasil, com as bandas nacionais se firmando no cenário principal, e muitas bandas novas surgindo. Nesta época, um grupo de jovens amigos da cidade de Cotia (SP), se reunia e começava a compor e arranjar suas primeiras músicas. Aos poucos foram se aprofundando na música reggae e na cultura Rastafari, e assim se formou a banda Força da Paz.

No ano de 2007 gravaram algumas músicas com a primeira formação da banda, a qual não durou muito tempo. Logo, alguns integrantes seguiram rumos diferentes, e a banda foi se reestruturando.

Recomeço
Com a saída do vocalista e do baterista, os que continuaram tinham que decidir se encerrariam as atividades da banda recém formada, ou se buscariam maneiras de prosseguir com o trabalho.

Sabendo da necessidade de uma música consciente nos dias de hoje, e com a paixão pelo reggae e pela cultura Rastafari aflorando, decidiram então prosseguir com o trabalho, espalhando a mensagem de Jah Rastafari.

Jah Lucas, então guitarrista, assumiu os vocais, junto com Igor Jahcura, que era o baixista. Felipe Cruz trocou a guitarra pelo baixo, e Allan Salva trocou a percussão pela bateria. Logo se juntaram a eles Tootz I (a princípio tocando guitarra, depois assumindo a função de tecladista), e Junior Toaster, engenheiro de som e back vocal.

Com essa formação gravaram um álbum promocional no final de 2009, contendo nove faixas autorais, no estúdio de Jr Toaster, em Cotia. E fizeram várias apresentações, participando de eventos e festivais pelo Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, e Rio de Janeiro.

Nessas apresentações, constantemente contavam com o apoio de alguns músicos, dentre eles, Jonas Shnaider e Jah Kamp, que são os guitarristas da banda desde então.

Atualmente
No início de 2013 mais mudanças na formação. Com Guaraci Pereira (Ras Mocambo, Royal Band) recrutado para ser o novo baterista da banda, começaram a gravação e produção do primeiro álbum oficial, Bendito Amor, no estúdio de Jr Toaster. Co-produzido em parceria com o artísta jamaicano Fatstring, lendário guitarrista de bandas renomadas como Black Uhuru, Culture, entre outras. Fatstring ficou hospedado no estúdio da banda e auxiliou na produção e na gravação do disco, inclusive gravou alguns takes de guitarra, nas faixas "Rumo à Sião", "Erva Medicinal", "Reunião", "Vitória do Amor", e "Do You Want?". Fatstring também chegou a se apresentar em São Paulo, com a Força da Paz como sua banda de apoio.

Ainda em 2013, a Força da Paz participou das três históricas ocupações artísticas/culturais do Vale do Anhangabaú, onde, juntamente com o Coletivo Mais Fogo, se apresentaram para uma multidão de pessoas, em baixo do viaduto do Chá.

Discografia
 Bendito Amor (2015)

 http://www.revistacircuito.info/noticias/1855-acao-sesi-cidadania-cotia-157-anos-contou-com-mais-de-16-mil-pessoas.html
 http://www.casajaya.com.br/apoiamos-eu-eu-reggae-revolucao-2013/
 http://www.reggaepaz.com/ver-evento/1421
 http://catracalivre.com.br/sp/ar-livre/gratis/vale-do-anhangabau-pega-fogo-em-shows-de-reggae-gratuitos/

Ligações externas 
 

Bandas de reggae

Bandas formadas em 2007
Bandas de reggae do Brasil